

biskupi pomocniczy 
 Ernst Gutting (1971-1999)
 Otto Georgens (od 1995)

Zobacz też 
 diecezja Spiry

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Spira

Religia w Spirze